Дарага́ново — топоним:

 Дараганово — агрогородок в Осиповичском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Дараганово — село в Недригайловском районе Сумской области Украины.

См. также 
 Дарагановка — хутор в Неклиновском районе Ростовской области России.